Cristóbal de Figueroa kan syfta på de spanska författarna:

 Cristóbal Mosquera de Figueroa
 Cristóbal Suárez de Figueroa